Orpheum heißen:

Veranstaltungsstätten:
 Orpheum Theatre, nordamerikanische Theaterkette – dort auch zu den einzelnen Theatern
 Orpheum Circuit, ehemaliger US-amerikanischer Theaterbetreiber (1920er)

 Orpheum (Berlin), Veranstaltungsstätte in Berlin
 Orpheum Darmstadt, Veranstaltungsstätte in Darmstadt
 Orpheum Dresden, Ausstellungs- und Präsentationensaal in Dresden
 Grazer Orpheum, Theaterbühne im Stadtteil Lend, Graz, Steiermark
 Orpheum (Nürnberg), Veranstaltungsstätte in Nürnberg
 Orpheum Wien, Kabarettbühne in Wien-Donaustadt (seit 1981)
 Budapester Orpheum, Kabarettbühne in Wien-Leopoldstadt (1889 bis 1919)
 Danzers Orpheum, Variété und Theater in Wien-Alsergrund (1872 bis 1908)

sowie:
 Orpheum Stiftung zur Förderung junger Solisten, Schweizer Stiftung
 Orpheum Dülken, Karnevalsgesellschaft in Dülken

Siehe auch:
 Orpheus
 New Orpheum